L'organisation du Hajj et du pèlerinage () d'Iran a été fondée en 1979.

Organisation 
En Iran, cette organisation est un sous-ensemble du ministère de la Culture et de l'Orientation islamique. En outre, l'Organisation du Hajj et du pèlerinage est une organisation gouvernementale et les objectifs déterminent avec la politique de l'Iran, les pensées de Ruhollah Khomeini, les directives du guide suprême et du président.

Chefs 
Saeed Owhadi était chef de l'organisation du Hajj et du pèlerinage et avant cela a travaillé dans une autre partie de cette organisation. Il est diplômé de la Sharif University of Technology et de la California State University, Long Beach. L'ancien chef de l'organisation était Seyyed Ahmad Mousavi. Ali Reza Rashidian est l'actuel chef de l'organisation qui a été nommé le 5 décembre 2018.

Actions 
Rashidian a en outre appelé à une action efficace de la part du ministre saoudien du Hajj pour poursuivre l'affaire en justice et poursuivre ceux dont la négligence et l'incompétence ont conduit au martyre de tant de personnes lors de l'écrasement de la grue Masjid al-Haram et de la catastrophe de Mena, en septembre 2015.

Il a également déclaré que des dommages-intérêts devraient être versés aux familles des victimes de la catastrophe de Mena et de l'incident de la grue de Masjid al-Haram (ou la Grande Mosquée de La Mecque).

Dans une autre partie de ses remarques, le chef de l’Organisation du Hajj et du pèlerinage a déclaré: «À cette fin, l’une de nos conditions est de préserver la dignité, l’estime et la sécurité des pèlerins iraniens».

Suspension 
En janvier 2016, après les exécutions de Nimr Baqir al-Nimr, chef chiite dans la province orientale de l'Arabie saoudite, des manifestants iraniens ont pris d'assaut l'ambassade d'Arabie saoudite à Téhéran. Après cet événement, l'Arabie saoudite a rompu ses relations avec l'Iran. Saeed Owhadi a déclaré: "la décision de poursuivre ou de suspendre le voyage du hajj à La Mecque et à Médine reviendrait en fin de compte au guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei ".

Accord 
Un protocole d'accord (MoU) sur la participation des Iraniens au Hadj 2020 a été signé en décembre entre l'Iran et l'Arabie saoudite.
Le chef de l'organisation Ali Reza Rashidian et le ministre saoudien du Hajj et de la Omra Muhammad Saleh bin Taher Benten ont signé l'accord à Riyad après un cycle de négociations le 8 décembre.

Annulation du Hajj 
l’Organisation du pèlerinage et du Hadj du pays ont publié une déclaration commune à la suite de l’annulation du hajj par l’Arabie saoudite du pèlerinage du Hadj pour les pèlerins de tous les pays, y compris l’Iran.
La déclaration après que les autorités saoudiennes du Hadj ont annoncé que les rituels du Hadj auraient lieu à une échelle limitée et sur une base nationale cette année.
La déclaration officielle de l’Iran indique que les dispositions nécessaires ont été prises pour envoyer des pèlerins iraniens en Arabie saoudite.
«De plus, en raison de l'épidémie de coronavirus, plusieurs réunions d'experts avaient eu lieu avec des experts de la santé et des responsables pour élaborer des protocoles sanitaires pour toutes les procédures exécutives du Hajj», lit-on dans le communiqué.
«En conséquence, des protocoles de santé contraignants ont été élaborés», a-t-il ajouté.
«Cependant, étant donné l’annulation des plans du Hajj pour les pèlerins iraniens [cette année], les licences de pèlerins pour le voyage du Hajj resteront valables par ordre de priorité et seront reportées à l’année prochaine».

Voir aussi 
 Hajj
 Iran
 Ali Khamenei

Références

Liens externes 
 Site Web de l'organisation du Hajj et du pèlerinage

Hajj